Cerro Verde kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Verde, Veracruz, ort, 
 Cerro Verde, Puebla, ort, 
 Cerro Verde, Guerrero, ort, 
 Cerro Verde, Hidalgo, ort, 
 Cerro Verde, San Miguel Huautla, ort, 
 Cerro Verde, San Felipe Usila, ort, 
 Cerro Verde, Teotitlán de Flores Magón, ort,